Arabellites hamatus är en ringmaskart som beskrevs av Hinde 1879. Arabellites hamatus ingår i släktet Arabellites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
hamatus